è un toponimo russo che indica
 dal 1924 al 1991 denominazione dell'attuale Ekaterinburg – tuttora utilizzata dalle ferrovie russe
 Oblast' di Sverdlovsk – Oblast' del circondario federale degli Urali
 Sverdlovs'k (, ) – città dell'Ucraina

Pagine correlate 

 Sverdlov
 Sverdlovskij rajon